Romare kan syfta på:

 Romare – en person i romerska riket 753 f.Kr.–476 e.Kr., se Romerska riket

Personer
 Bengt Romare (1902–1968),  en svensk arkitekt
 Gustaf Romare (1896–1964), en svensk häradshövding och målare
 Ingela Romare (1937–), en svensk filmregissör
 Jan Romare (1936–2017), en svensk serietecknare och diplomat
 Katarina Romare (–1898), mördad i Löderupsdramat
 Kerstin Romare (1932–2013), en svensk tecknare 
 Margit Lagerheim-Romare (1898–1962), svensk författare, journalist och visdiktare
 Margit Romare (1887–1936), en svensk konstnär
 Paulus Romare (1865–1913), en svensk läroverksadjunkt, målare och grafiker

Efternamn